

Antropologia
 Shasta – tribù di nativi americani originariamente stanziata nella California settentrionale e nell'Oregon meridionale

Geografia
 Contea di Shasta – contea della California settentrionale
 Lago Shasta – lago artificiale della California settentrionale, ubicato nella Contea di Shasta
 Monte Shasta – stratovulcano ubicato nella California nordoccidentale
 Mount Shasta – piccola cittadina della California settentrionale
 Shasta – fiume della California settentrionale, affluente del Klamath
 Shasta Lake – piccola cittadina della California settentrionale
 Shasta – census-designated place della Contea di Shasta

Altro
 Shasta – personaggio minore del III volume delle Cronache di Narnia
 Shasta – protagonista del romanzo Shasta of the Wolves di Olaf Baker
 Shasta – divinità induista